Бёрджесс Франклин «Джесс» Коллинз (; , Лонг-Бич, Калифорния, США — , Сан-Франциско, США) — американский художник.

Биография 
Джесс Коллинз родился 6 августа 1923 года в Лонг-Бич (штат Калифорния). Изучал химию в Калифорнийском технологическом институте, после призыва на военную службу работал на производстве плутония для проекта «Манхэттен». После увольнения в 1946 году Коллинз работал на проекте атомной энергетикии «Хэнфорд» в Ричленде (штат Вашингтон) и рисовал в свободное время. В возрасте 25 лет у него было «видение» ядерного уничтожения в 1975 году. Тревога по поводу угрозы атомного оружия привела к тому, что он отказался от научной карьеры и сосредоточился на искусстве.

В 1949 году Коллинз поступил в Калифорнийскую школу искусств (ныне — Художественный институт Сан-Франциско). После разрыва со своей семьей он начал называть себя просто «Джесс». В 1951 году он встретил поэта Роберта Дункана, их отношения продолжались до смерти Дункана в 1988 году. В 1952 году в Сан-Франциско Коллинз с Дунканом и живописцем Гарри Якобусом () открыли галерею King Ubu, которая стала важным пространством альтернативного искусства и осталось таковым, когда поэт Джек Спайсер открыл галерею под новым названием — Six Gallery. Джесс прожил жизнь с Дунканом в ветхом викторианском доме в Сан-Франциско, окруженный аккуратно организованной картотекой вырезок из журналов, старыми книгами и другими печатными материалами, которые служили источниками для его работы. 

Он умер в 2004 году в Сан-Франциско в возрасте 80 лет.

Творчество 
В начале 1950-х Дункан купил книгу сюрреалистических коллажей Макса Эрнста «Une semaine de bonté». Коллажи и ассамбляжи Эрнста оказали влияние на Джесса, который в дальнейшей работе начал использовать образы с викторианских гравюр. Многие картины и коллажи Коллинза посвящены химии, алхимии, оккультизму и мужской красоте, включая серию, названную Translations (1959—1976), которая написана с большим напластованием краски и стилей. Коллинз также создавал сложные коллажи, используя старые книги и комиксы. В 1970-х Джесс начал новую серию коллажей с использованием головоломок. Ностальгия и использование образов недавнего прошлого затрагивала все аспекты искусства Джесса, которое заключалось для него в трансформации. Последняя работа Коллинза, Narkissos — сложный рисунок, который находится в Музее современного искусства Сан-Франциско. Джесс также создавал сюрреалистические ассамбляжи, как, например, St Nick (1962), в котором фигурка святого Николая держит странный объект, напоминающий облако или мозг. Ретроспектива Коллинза (Jess: A Grand Collage, 1951—1993) прошла в США в 1993—1994, сопровождалась изданием книги с таким же названием.

Персональные выставки

Публичные коллекции 
 The Detroit Institute of Arts, Детройт
 Nora Eccles Harrison Museum of Art, East Logan
 The Modern Art Museum of Fort Worth, Форт-Уорт
 Weatherspoon Art Museum, Гринсборо
 Los Angeles County Museum of Art, Лос-Анджелес
 San Francisco Museum of Modern Art, Сан-Франциско
 Музей изобразительных искусств Сан-Франциско, Сан-Франциско
 Whitney Museum of American Art, Нью-Йорк
 Museum of Modern Art, Нью-Йорк
 Metropolitan Museum of Art, Нью-Йорк
 University Art Museum, Беркли
 Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Вашингтон
 The Art Institute of Chicago, Чикаго
 Museum of Contemporary Art, Чикаго
 Оклендский музей Калифорнии, Окленд
 Philadelphia Museum of Art, Филадельфия
 Dallas Museum of Art, Техас

Дополнительные факты 
 Фрагменты картины «Arkadia Last Resort» использовались для оформления вариантов изданий сингла «I Want More» британской электронной группы Faithless.

Примечания

Ссылки 
 Работы, биография на сайте галереи Paule Anglim
 Работы, биография на сайте Hackett Freedman Gallery
 Профиль на сайте ArtFacts  

Художники США
Выпускники Института искусств Сан-Франциско
Выпускники Калифорнийского технологического института
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли